A számítástechnikában egy „hírolvasó” olyan kliens szoftver vagy webalkalmazás, amely az egyszerű megtekintés érdekében, egy helyen összesíti az online újságok, blogok, podcastok és videoblogok tartalmait. A terjesztett frissítések tartalmazhatnak tartalomjegyzékeket, podcastokat, videókat és híreket. Sok különálló webhely gyakori felkeresése hosszú időt vehet igénybe. A hírolvasó technológia segít sok weboldalt egyetlen oldalra koncentrálni. A hírolvasók csökkentik a webhelyek rendszeres frissítéskereséséhez szükséges időt és erőfeszítést. Miután feliratkozott egy hírcsatornára, a hírolvasó képes, a felhasználó által meghatározott időközönként, új tartalmak keresésére és a frissítések lekérésére. 

A hírcsatornák gyakran RSS formátumban vannak, amely kiterjesztett jelölőnyelvet (XML) használ az információk felépítéséhez. A hírolvasó egységesített nézetet nyújt a tartalomról a böngészőben vagy egy asztali alkalmazásban. A webes hírolvasók kényelmet nyújtanak a felhasználók számára, hogy naprakész hírcsatornákat érhessenek el bármely, internethez csatlakoztatott számítógépről.

Történetük 
Az RSS 1999-ben kezdődött el, amikor először az internetes böngészők úttörője, a Netscape vezette be. Kezdetben az RSS nem volt felhasználóbarát eszköz, és több évig tartott amíg elterjedt. Az RDF alapú adatmodell túl bonyolult volt a végfelhasználók számára. Az RSS térnyerése a 2000-es évek elején kezdődött, amikor a New York Times bevezette az RSS-t.

Hírösszesítő webhelyek 
A hírösszesítő rendszerezi a különböző forrásokból származó információkat és frissíti azokat. Egyes hírolvasók összesítő szolgáltatásai frissítési szolgáltatásokat is nyújtanak, amelyek során rendszeresen frissítik a kiválasztott témával kapcsolatos legfrissebb híreket a felhasználó számára. Egyes hírösszesítők előfizethető szolgáltatásokat kínálnak szakemberek számára.

RSS